El Progreso – miasto w Hondurasie
 El Progreso – departament Gwatemali
 El Progreso – miasto i gmina w Gwatemali w departamencie Jutiapa